Abriss, Abriß (traditionelle Schreibweise) oder abreißen steht für:

 Abriss (Bauwesen), Abbruch oder Rückbau, das Zerstören und Entsorgen von Bauwerken
 Abriss (Glas), Bruchstelle am Boden eines Glasbehälters, an welcher bei der Herstellung das Hefteisen abgeschlagen wurde
 Abreißen (Musik), Musikerjargon für abruptes Beenden des Spiels
 Abrutschen eines steilen Berghangs, siehe Rutschhang
 Abrutschen großer Wiesenflächen in bergigem Gelände, siehe Plaike
 Abstract, Zusammenfassung eines Fachartikels
 kurz gefasstes Lehrbuch
 abzureißender Teil einer Eintrittskarte
 Schweizerdeutsch für einen überhöhten Preis, siehe Wucher

Siehe auch:
 Reißen
 Riss